Мария Шарапова — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка соревнований — Ким Клейстерс — не защищала свой титул.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

  Жюстин Энен-Арденн (Полуфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (Четвёртый раунд)
 ' Мария Шарапова (Титул)
  Елена Дементьева (Финал)
  Анастасия Мыскина (Четвёртый раунд)
  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Натали Деши (Второй раунд)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Татьяна Головин (Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
  Ай Сугияма (Четвёртый раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Клара Коукалова (Второй раунд)

<li>  Хисела Дулко (Четвертьфинал)
<li>  Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li>  Мартина Хингис (Полуфинал)
<li>  Марион Бартоли (Третий раунд)
<li>  Шахар Пеер (Четвёртый раунд)
<li>  Анна Чакветадзе (Четвёртый раунд)
<li>  Каталина Кастаньо (Второй раунд)
<li>  Ивета Бенешова (Второй раунд)
<li>  Мара Сантанджело (Второй раунд)
<li>  Анна Смашнова (Третий раунд)
<li>  Марта Домаховска (Третий раунд)
<li>  Саня Мирза (Третий раунд)
<li>  Эми Фразьер (Второй раунд)
<li>  Эмили Луа (Второй раунд)
<li>  Лора Гренвилл (Третий раунд)
<li>  Джилл Крейбас (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2006